Németh Tibor (1938–1996) állami díjas traktoros
 Németh Tibor (1949) bábművész
 Németh Tibor (1961) zeneszerző
 Németh Tibor (1968) labdarúgó (ZTE)
 Németh Tibor Kazinczy-díjas tanár